Margarida del Regne Unit (princesa hereva de Suècia) (1882 - 1920).
 Margarida del Regne Unit (comtessa de Snowdon) (1930 - 2002).